Udaipur bezeichnet:

 die Stadt Udaipur im indischen Bundesstaat Rajasthan
 den ehemaligen Fürstenstaat Mewar auf dem Gebiet des heutigen indischen Bundesstaates Rajasthan
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Rajasthan, Udaipur (Distrikt)
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Tripura, Udaipur (Tripura)
 einen ehemaligen Fürstenstaat auf dem Gebiet des heutigen indischen Bundesstaates Chhattisgarh, Udaipur (Chhattisgarh)
 einen Ort im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh, Udaipur (Himachal Pradesh)